Флаг муниципального образования Солго́нский сельсовет Ужурского района Красноярского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 13 марта 2012 года решением Солгонского сельского Совета депутатов № 19-50 и 2 июля 2012 года внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 7751.

Флаг Солгонского сельсовета отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Описание 
«Прямоугольное двухстороннее полотнище красного цвета с отношением ширины к длине 2:3, окаймлённое слева, вверху и справа двойной каймой зелёного и жёлтого цвета, общей шириной 1/15 ширины полотнища (соотношение цветов внутри каймы 2:1), и переходящее внизу в трёхгорье зелёного цвета. В середине полотнища, идущая по трёхгорью жёлтая рысь, с чёрными глазами и кисточками на ушах».

Обоснование символики 
Вдоль восточных границ Солгонского сельсовета расположен государственный заповедник «Солгонский кряж», послуживший темой флага сельсовета. Рысь — редкое животное, отличающееся умом, осторожностью, ловкостью, как на земле, так и на деревьях. Рысь на красном поле — символ животного мира занесённого в Красную книгу.

Трёхгорье — аллегория Солгонского кряжа, горного хребта образующего узкую перемычку между Кузнецким Алатау и Восточным Саяном.

Зелёный цвет — символизирует земли Солгонского сельсовета. Зелёный цвет символизирует весну, здоровье, природу, молодость и надежду.

Жёлтая часть каймы — аллегория границы заповедника. Жёлтый цвет (золото) — символ богатства, стабильности, уважения и интеллекта, жизненной энергии.

Красный цвет — символизирует территорию заповедника, символ красоты мест, окружающих посёлок. Красный цвет также символ труда, мужества, жизнеутверждающей силы, праздника.

Примечания